Michael Puleo – ballerino statunitense
 Nuccio Puleo – giornalista italiano
 Sebastiano Spoto Puleo – politico italiano
 Simone Paolo Puleo – ex calciatore italiano e direttore sportivo